Het WTA-toernooi van Marbella (officieel de Andalucia Tennis Experience) van 2009 werd gespeeld van 6 tot en met 12 april 2009. Het tennistoernooi werd voor het eerst georganiseerd, en vond plaats in het Spaanse Marbella. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams kwam niet verder dan de eerste ronde. De als tweede geplaatste Servische Jelena Janković, die dit jaar nog geen enkele titel had behaald, won het toernooi. Ze versloeg in de finale het vijfde reekshoofd, de Spaanse Carla Suárez Navarro, in drie sets. Het was de tiende WTA-toernooizege voor Janković, waarvan de helft op gravel.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste Poolse duo Klaudia Jans / Alicja Rosolska won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als eerste geplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual in twee sets. Klaudia Jans behaalde hiermee haar eerste WTA-titel van welke soort dan ook. Voor Alicja Rosolska was het de tweede, na een eerdere dubbelspeltitel in 2008 in Viña del Mar, eveneens op gravel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Marbella 2009
Marbella